een gemeente in Slowakije:
 Klokočov (okres Čadca)
 Klokočov (okres Michalovce)
 een gemeente in Tsjechië:
 Klokočov (okres Havlíčkův Brod)